Belá – comune slovacco del distretto di Nové Zámky, nella regione di Nitra  
Belá – comune slovacco del distretto di Žilina, nell'omonima regione
Belá-Dulice – comune slovacco del distretto di Martin, nella regione di Žilina
Belá nad Cirochou – comune slovacco del distretto di Snina, nella regione di Prešov